Plaza de toros kan syfta på följande:

Spanien 

 Plaza de toros de Albacete, tjurfäktningsarena i Albacete, 
 Plaza de toros de Aranjuez, tjurfäktningsarena i Atanjuez, 
 Plaza de toros de Cartagena, tjurfäktningsarena i Cartagena, 
 Plaza de toros de La Condomina, tjurfäktningsarena i Murcia, 
 Plaza de toros de Logroño, tjurfäktningsarena i Logroño, 
 Plaza de toros de Pamplona, tjurfäktningsarena i Pamplona, 
 Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, tjurfäktningsarena i Sevilla, 
 Plaza de toros de Valencia, tjurfäktningsarena i Valencia,